Onderstaande tabellen bevatten de deelnemers aan de UEFA-toernooien uit  Malta.

Mannen 
NB Klikken op de clubnaam geeft een link naar het Wikipedia-artikel over het betreffende toernooi in het betreffende seizoen.

Deelnames 
Aantal seizoenen

Vrouwen 
NB Klikken op de clubnaam geeft een link naar het Wikipedia-artikel over het betreffende toernooi in het betreffende seizoen.

Deelnames 
 9x Birkirkara FC
 3x Hibernians FC
 1x Mosta FC

Voetbal in Malta
Deelnemers UEFA-toernooien